Объединённый пенсионный фонд персонала Организации Объединённых Наций — также известный под своей аббревиатурой UNJSPF на английском языке или ОПФПООН на русском языке — был учрежден в 1949 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций с целью обеспечить выплаты пенсий, пособий в случае смерти и потери трудоспособности, а также других соответствующих пособий персоналу Организации Объединённых Наций и других организаций, участвующих в Фонде.

ОПФПООН представляет собой финансируемый несколькими работодателями план с установленным размером пособий.

Ключевые факты и цифры 
ОПФПООН был учрежден резолюцией 248 (III) Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (принятой в декабре 1948 года), которая вступила в силу 23 января 1949 года. По состоянию на 31 декабря 2021 г. в Фонде числилось 137 261 участников, работающих в 25 oрганизациях- членах, и он обслуживал 82 312 пенсионеров и бенефициаров, проживающих в более чем 190 странах. Фонд выплачивает пособия в 15 валютах.

Эффективность инвестиций 
По состоянию на 31 декабря 2021 года, сумма чистых активов, имеющихся для выплаты пособий, составляла 91 459,6 млн долл. США (2020 год: 81 511,7 млн долл. США). .

В июне 2022 года стоимость активов оценивалась в 78 млрд долл. США.

Платежеспособность 
Актуарная оценка по состоянию на 31 декабря 2021 года, рассмотренная в этом году Правлением Объединённого пенсионного фонда персонала Организации Объединённых Наций (UNJSPB), руководящим органом Фонда, показала значительный профицит. Согласно самой последней оценочной стоимости портфеля, Фонд по-прежнему хорошо обеспечен средствами, а коэффициент финансирования остается выше и стабильнее, чем в 2019 году, когда проводилась последняя актуарная оценка.

Управление 
Положения Фонда и cистема пенсионных коррективов утверждаются Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций, а Правление Объединённого пенсионного фонда персонала Организации Объединённых Наций (ПОПФПООН) утверждает правила Фонда. Фонд управляется ПОПФПООН, Главным административным сотрудником по пенсионному обслуживанию, комитетом по пенсиям персонала каждой организации-члена и секретариатом каждого такого комитета.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций отвечает за инвестиции Фонда, управление которыми осуществляется через его представителя по вопросам инвестирования активов Фонда (RSG) Управления инвестиций (OIM). С июля 2020 года представителем по вопросам инвестирования активов Фонда является г-н Педро Антонио Гуасо Алонсо (Испания/Мексика).

В 2018 году Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций, отметив двойную роль Главного административного сотрудника (СЕО), заключающуюся в том, что он занимается вопросами административного управления Фондом и выполняет функции секретаря Правления Пенсионного фонда, приняла решение заменить должность секретаря/Главного административного сотрудника двумя отдельными и независимыми должностями: должностью Главного административного сотрудника по пенсионному обслуживанию (новое название было принято в 2019 году) для административного управления Фондом и должностью секретарь Правления Пенсионного фонда. Сотрудники на этих должностях подчиняются Правлению Пенсионного фонда.

В 2020 году под новым руководством г-жи Розмари МакКлин в качестве Главного административного сотрудника по пенсионному обслуживанию Фонд принял новую стратегию, направленную на упрощение обслуживания клиентов, модернизацию пенсионного обслуживания и построение прочного и глобального партнерства.

В 2022 году Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций присудил Фонду премию по категории «Инновации и устойчивость» за один из своих флагманских проектов — цифровое свидетельство о праве на получение пособий (DCE). Это приложение позволяет пенсионерам и бенефициарам ежегодно оформлять подтверждение о том, что что они живы и находятся в своем месте проживания, через приложение, вместо отправки в Фонд бумажной формы.

Примечания 

Пенсионные фонды
Органы ООН